Окотиљо има више значења:

 Окотиљо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Окотиљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Окотиљо (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотиљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотиљо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику